Il doppio  del BRD Năstase Țiriac Trophy 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Daniele Bracciali e Potito Starace erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al primo turno da Paul Hanley e Jordan Kerr.

Robert Lindstedt e Horia Tecău hanno sconfitto in finale Jérémy Chardy e Łukasz Kubot  per 7-62, 6-3.

Teste di serie 

 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (campioni)
 Julian Knowle /  Jürgen Melzer (ritirati per un infortunio alla caviglia di Melzer) 
 Daniele Bracciali /  Potito Starace (primo turno)

 James Cerretani /  Fabio Fognini (semifinale)  
 Xavier Malisse /  Dick Norman (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

BRD Năstase Țiriac Trophy 2012
ATP World Tour 2012